Boogschieten is een van de sporten die beoefend worden tijdens de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore. Het onderdeel meisjes individueel wordt afgewerkt op het Kallang Field van 18 tot en met 20 augustus 2010.

Uitslagen

Kwalificaties

Eliminatiefase

Eindfase

Hoofdtoernooi

Bovenste tabelhelft

Onderste tabelhelft

Olympische Jeugdzomerspelen 2010
Olympische Jeugdzomerspelen 2010 – meisjes
Olympische Jeugdzomerspelen - meisjes